Charro puede referirse a:

 Charro, un jinete de México que practica el deporte de la charrería;
 Sombrero charro, el sombrero típico de los charros;
 Charro, natural de la provincia de Salamanca (España)
 Campo Charro, referido a la dehesa salmantina, (España)
 Botón charro, joya perteneciente al folclore tradicional y popular de la provincia de Salamanca en España
 Traje charro, vestimenta típica perteneciente al folclore tradicional y popular de la provincia de Salamanca en España
 Líder charro, en México, líder sindical ilegítimo, elegido por el gobierno para comportarse de forma dócil con la patronal.
 Charros de Jalisco, un equipo mexicano de béisbol.
 Charro! película de Elvis Presley de 1969